La Torre Gioia 20, detta anche G20 EST e Torre KPMG,  a Milano.

Storia 
Progettata dallo studio degli architetti Antonio Citterio e Patricia Viel in concerto alla vicina Torre Gioia 21, la torre dovrebbe ospitare la nuova sede degli uffici dell'azienda di revisione e consulenza KPMG. La fine dei lavori è prevista per il primo quadrimestre del 2024.

Descrizione 
La torre dovrebbe raggiungere un'altezza di 98 metri per 24 piani. Il corpo di fabbrica dell'edificio dovrebbe essere composto da due volumetrie principali di diversa altezza che mantengono invariata la loro sagoma per tutto lo sviluppo verticale, e disposti perpendicolarmente alla via Melchiorre Gioia.

Trasporti 

  Gioia

Note

Collegamenti esterni 

 

Grattacieli di Milano